Шляков — русская фамилия.

 Шляков, Евгений Игоревич (род. 1991) — российский футболист.
 
 Шляков, Николай Васильевич (1861—1932) — русский филолог.
 Шляков, Роман Николаевич (1912—1999) — советский ботаник-бриолог, доктор биологических наук.
 Шляков, Сергей Анатольевич — российский государственный деятель, генерал-полковник.
 Шляков, Яков Матвеевич — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.                                Шляков Александр Викторович судоводитель выпускник рыбинского речного училища

Примечания